El concepto generalización es una inferencia deductiva que puede hacer referencia a:

Disciplinas 
 Generalización existencial o introducción existencial, en lógica, regla de inferencia válida que consiste en extrapolar de un individuo a otros individuos del mismo grupo.
 Generalización universal o introducción universal, en lógica, regla de inferencia válida que consiste en extrapolar del individuo de un grupo al individuo de otro grupo similar.
 Generalización (aprendizaje), generalización de conceptos, principios y patrones aprendidos en el pasado para su aplicación en el aprendizaje del presente.
 Generalización apresurada o inducción indebida, ​falacia informal que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente.
 Generalización falaz, falacia apresurada en la que se extraen conclusiones a un gran conjunto de elementos a partir de la análisis de pocos elementos.

Mercadotecnia 
 Generalización de marcas, vulgarización o extensión semántica, proceso en el que la marca de un producto se generaliza para todos los productos de su tipo, convirtiéndose en un sustantivo común.